Barbara Gravendeel é uma botânica dos Países Baixos.

Trabalha com Orchidaceae, principalmente em áreas relacionadas à sua evolução e filogenia, publicou trabalhos sobre fósseis e diversas revisões de gêneros da subtribo Arethuseae de Orchidaceae.

Ver Também 
Coelogyne
Geesinkorchis

Ligações externas
Nationaal Herbarium Nederland - Universidade de Leiden, Publicações de Gravendeel.

Gravendeel, Barbara
Mulheres na ciência